Australische koël
 Indische koël
 Langstaartkoël
 Sulawesikoël